Numele Nicolae Rațiu se poate referi la:
 Nicolae Rațiu (1856-1932), vice-protopop, membru al familiei Rațiu.
 Nicolae Rațiu (n.1948), om de afaceri, fiul al doilea al lui Ion Rațiu.